Сезон Формулы-1 1954 года — 5-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, устраиваемый FIA. Чемпионат прошёл с 17 января по 24 октября и состоял из 9 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата 
Очки зарабатывали первые пять лучших гонщиков гонки, которые получали 8, 6, 4, 3, 2 очков соответственно. Дополнительно гонщик зарабатывал 1 очко за самый быстрый круг гонки. В личном зачёте гонщиков учитывались результаты 5 лучших гонок чемпионата. Очки, набранные несколькими гонщиками, сменявшими друг друга по ходу гонки, делились между ними поровну.

Обзор чемпионата

Личный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1